Nechen ist

 der ägyptische Name der frühgeschichtlichen, oberägyptischen Stadt Hierakonpolis
 der Name des 3. Gaus von Oberägypten mit der Hauptstadt Hierakonpolis, siehe Nechen (Gau)
 der Name eines Ortsteils von Löbau, siehe Nechen (Löbau)